Osina bezeichnet

 Osina, Landgemeinde im Powiat Goleniowski, Polen
 Osina, Ortschaft der Gmina Wieleń, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Polen
 Osina, Ortschaft der Gemeinde Kluki (Powiat Bełchatowski), Powiat Bełchatowski, Polen
 Osina, Ortschaft der Gmina Borzechów, Powiat Lubelski, Polen
 Osina, Ortschaft der Gemeinde Barlinek, Powiat Myśliborski, Polen
 Osina (Krumsín), Einschicht und Ortswüstung in der Gemeinde Krumsín, Okres Prostějov, Tschechien
 Osina, Ortschaft in der Gemeinde Janovice nad Úhlavou, Okres Klatovy, Tschechien
 Osina, rechter Zufluss zur Hloučela in Tschechien

 Osina Wielka, Ortschaft in der Gmina Wieleń, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Polen